Санта Ана Кваутемок има више значења:

 Општина Санта Ана Кваутемок (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Санта Ана Кваутемок (Санта Ана Кваутемок, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику